Brookvale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookvale (Colorado)
 Brookvale (New York)
 Brookvale Estates (Georgia)

in Australien:
 Brookvale (New South Wales)

in Kanada:
 Brookvale (Nova Scotia)